Henry Boguet (1550-1619), juriste comtois ;
 Ernest Boguet (1902-1975), peintre français ;
 Benjamin Boguet (1973-), musicien français.